Доро́жкіна Іри́на Васи́лівна — громадський та профспілковий діяч Чернігівської області, голова Громадської організації "Спілка жінок Чернігівщини", колишня директорка підприємства «Навчально-методичний центр» Федерації профспілкових організацій Чернігівської області.

Розпочала трудову діяльність в школі, потім працювала на комсомольській і партійній роботі, в 1986 році була обрана секретарем Чернігівської обласної Ради профспілок, а з 1993 до 2016 року працювала директором підприємства «Навчально-методичний центр» Федерації профспілкових організацій Чернігівської області. В 1992 році стояла біля витоків створення Інституту регіональної економіки (зараз — Чернігівський державний інститут економіки і управління).

У 1998 році заснувала кредитну спілку «Чернігівська», в 1996 році — філіал МАУП і була його директором до 1998 року. В 1998 р. створила і є директором філії Перших Київських державних курсів іноземних мов.

Профспілкова робота 
Під керівництвом Ірини Дорожкіної Навчально-методичний центр профспілок став одним з провідних навчальних закладів в системі профспілкової освіти Федерації профспілок України. Центр неодноразово визнавався переможцем і призером Всеукраїнського огляду-конкурсу Федерації профспілок України на «Найкращий навчальний заклад профспілок».. За ініціативи І. В. Дорожкіної вперше в Україні в профспілкову освіту запроваджені активні тренінгові форми навчання.

І. В. Дорожкіна є заступником голови та ініціатором створення навчально-методичної ради по навчанню профспілкових кадрів і активу Федерації профспілкових організацій Чернігівської області, де визначаються основні напрямки розвитку системи профспілкової освіти області. При НМЦ профспілок Ірина Дорожкіна створила раду викладачів, яка займається питаннями впровадження інноваційних методів навчання, підготовкою методичних посібників та програм навчання. Пані Дорожкіна є головою асоціації навчальних центрів Федерації профспілок України, підтримує контакти з профспілковими навчальними закладами інших країн.

Гендерна рівність 
1993 року І. В. Дорожкіна була обрана головою обласної організації Спілки жінок України. Під її керівництвом організація проводить роботу по підвищенню ролі жінки в суспільстві, організовує та проводить семінари, тренінги, круглі столи, конференції, готує методичні матеріали для роботи районних та міських жіночих Рад, жіночих Рад в трудових колективах, тісно співпрацює з органами державної влади та місцевого самоврядування.
Пані Дорожкіна є президентом Чернігівської міської Ліги (клубу) ділових і професійних жінок, яка входить до Міжнародної організації ділових і професійних жінок BPW.
Ірина Дорожкіна стала ініціатором і організатором проведення в області щорічного конкурсу «Жінка року», Ярмарку «Що може жінка», низки обласних науково-практичних конференцій.

Громадська діяльність 
Очолює створену при обласній організації Спілки жінок України Дорадчу раду по запобіганню торгівлі людьми. Є членом обласної та міської координаційних рад з питань розвитку підприємництва, громадської ради при УМВС України в Чернігівській області з питань забезпечення прав людини, комісії по попередженню насильства в сім'ї при управлінні у справах сім'ї та молоді облдержадміністрації, обласної Міжвідомчої гендерної ради, координаційної ради у справах дітей при Чернігівській облдержадміністрації.

Примітки 

Українські громадські діячі